

Patronyme 

 Victor Abel Dessalles (1776-1864), général français de l’Empire ;
 Jean Léon Dessalles (1803-1878), archiviste du département de la Dordogne, historien et philologue ;
 Jean-Louis Dessalles (1956-), informaticien et chercheur français en intelligence artificielle et en sciences cognitives ;
 Gérard Dessalles, acteur français.

Voir aussi
 Simon Dessalle (1746-1836), maître écrivain français.